W Polsce 
 Jelenino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice 
 Jelenino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Jelenino – gromada